Il Peugeot Tennis Cup è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa. Faceva parte dell'ATP Challenger Tour e si giocate due sole edizioni a Rio de Janeiro in Brasile nel 2012 e 2013.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni